Hallam kan syfta på följande platser:

Australien 

 Hallam (del av en befolkad plats), Victoria, Casey,

USA 

 Hallam, Nebraska, ort, Lancaster County, 
 Hallam, Pennsylvania, ort, York County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar